Саратовский — фамилия и название населённых пунктов в России:

Населённые пункты 
 Саратовский — хутор в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Саратовский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Саратовский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Саратовский — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Саратовский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Саратовский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Фамилия 
 Саратовский, Сергей Васильевич (1914—1982) — советский инженер, конструктор, специалист в области технологии ядерных боеприпасов.

См. также 
 Саратовский авиационный завод
 Саратовский заказник
 Саратовский край
 Саратовский ледокол
 Саратовский мост
 Саратовский округ
 Саратовский подшипниковый завод
 Саратовский район
 Саратовский сельсовет
 Саратовский трамвай
 Саратовский троллейбус
 Саратовский уезд
 Саратовский университет